Риу-Прету-да-Эва () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Население составляло 52 894 человека на 2010 год. Занимает площадь 31 235,432 км². Плотность населения — 1,69 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Президенти-Фигейреду
 Риу-Прету-да-Эва

Микрорегионы штата Амазонас